Quintanilla puede referirse a:

Divisiones administrativas

En España 
 :
 :
 Quintanilla, localidad española del municipio de Arucas, en la isla de Gran Canaria.
 :
 Quintanilla, localidad española del municipio de Lamasón, Cantabria.
 Quintanilla, despoblado del municipio de Las Rozas de Valdearroyo, Cantabria.
 Las Quintanillas, localidad del municipio de Valdeolea, Cantabria.
 Quintanilla de An, localidad del municipio de Valderredible, Cantabria.
 Quintanilla de Rucandio, localidad del municipio de Valderredible, Cantabria.
 :
 :
 Quintanilla, localidad española del municipio de Los Ausines, Burgos.
 Quintanilla, localidad española del municipio de Valle de Mena, Burgos.
 Quintanilla de Riofresno, localidad española del municipio de Sotresgudo, Burgos.
 Quintanilla Vivar, municipio español, Burgos.
 Quintanilla San García, localidad y municipio español, Burgos.
 Quintanilla Cabrera, localidad del municipio español compartido con Mazueco y Villoruebo, Burgos.
 Quintanilla-Colina, localidad del municipio español de Los Altos, Burgos.
 Quintanilla cabe Rojas, localidad del municipio español de Rojas, Burgos.
 Quintanilla cabe Soto, localidad del municipio español de Quintanaélez, Burgos.
 Quintanilla Escalada, localidad del municipio español de Valle de Sedano, Burgos.
 Quintanilla (Elvillar), despoblado del municipio español de Elvillar, Burgos.
 Quintanilla-Montecabezas, localidad del municipio español de Merindad de Cuesta Urría, Burgos.
 Quintanilla-Pedro Abarca, localidad del municipio español de Huérmeces, Burgos.
 Quintanilla-Riopico, localidad del municipio español de Orbaneja Riopico, Burgos.
 Quintanilla San García, localidad y municipio español, Burgos.
 Quintanilla-Sobresierra, localidad del municipio español de Merindad de Cuesta Urría, Burgos.
 Quintanilla-Somuñó, localidad del municipio español de Estépar, Burgos.
 Quintanilla-Sotoscueva, localidad del municipio español de Merindad de Sotoscueva, Burgos.
 Quintanilla del Agua, localidad del municipio español de Quintanilla del Agua y Tordueles, Burgos.
 Quintanilla-Valdebodres, localidad del municipio español de Merindad de Sotoscueva, Burgos.
 Las Quintanillas, localidad y municipio español, Burgos.
 Quintanillabón, localidad del municipio de Briviesca, Burgos.
 Quintanilla de la Mata, localidad y municipio español, Burgos.
 Quintanilla de la Presa, localidad del municipio español de Villadiego, Burgos.
 Quintanilla de las Carretas, localidad del municipio español de San Mamés de Burgos, Burgos.
 Quintanilla de las Viñas, localidad del municipio español de Mambrillas de Lara, Burgos.
 Quintanilla de las Dueñas, despoblado, casi desaparecido, del municipio español de Cerezo de Río Tirón, Burgos.
 Quintanilla de Pienza, localidad del municipio español de Merindad de Montija, Burgos.
 Quintanilla de San Román, localidad del municipio español de Valle de Valdebezana, Burgos.
 Quintanilla de Santa Gadea, localidad del municipio español de Alfoz de Santa Gadea, Burgos.
 Quintanilla de Urrilla, localidad del municipio español de Valle de Valdelaguna, Burgos.
 Quintanilla del Coco, localidad y municipio español, Burgos.
 Río Quintanilla, localidad del municipio de Aguas Cándidas, Burgos.
 :
 Quintanilla de Onsoña, localidad y municipio de la provincia de Palencia.
 Quintanilla de Corvio, localidad del municipio de Aguilar de Campoo, Palencia.
 Quintanilla de la Berzosa, despoblado del municipio de Aguilar de Campoo, Palencia.
 Quintanilla de la Cueza, localidad del municipio de Cervatos de la Cueza, Palencia.
 Quintanilla de las Torres, localidad del municipio de Pomar de Valdivia, Palencia.
 :
 Quintanilla del Monte (León), localidad del municipio de Benavides.
 Quintanilla del Valle, localidad del municipio de Benavides.
 Quintanilla de Combarros, localidad del municipio de Brazuelo.
 Quintanilla de Babia, localidad del municipio de Cabrillanes.
 Quintanilla (Cebanico), localidad del municipio de Cebanico.
 Quintanilla de Rueda, localidad del municipio de Cubillas de Rueda.
 Quintanilla de Losada, localidad del municipio de Encinedo.
 Quintanilla de Somoza, localidad del municipio de Luyego.
 Quintanilla de Sollamas, localidad del municipio de Llamas de la Ribera.
 Quintanilla de los Oteros, localidad del municipio de Pajares de los Oteros.
 Quintanilla de Flórez, localidad del municipio de Quintana y Congosto.
 Quintanilla (Soto y Amío), localidad del municipio de Soto y Amío.
 Quintanilla de Yuso, localidad del municipio de Truchas.
 Quintanilla (Vegamián), localidad desaparecida bajo las aguas del embalse del Porma.
 :
 Quintanilla de Nuño Pedro, localidad del municipio de Espeja de San Marcelino, Soria.
 Quintanilla de Tres Barrios, localidad del municipio de San Esteban de Gormaz, Soria.
 :
 Quintanilla de Onésimo, anteriormente llamado Quintanilla de Abajo, localidad y municipio de España, Valladolid.
 Quintanilla de Arriba, localidad y municipio de España, Valladolid.
 Quintanilla de Trigueros, municipio de España, Valladolid.
 :
 Quintanilla, localidad española del municipio de Justel, Zamora.
 Quintanilla del Monte, municipio de España, Zamora.
 Quintanilla del Olmo, municipio de España, Zamora.
 Quintanilla de Urz, localidad y municipio de España, Zamora.
 :
 :
 Quintanilla, concejo español del municipio de Valdegovía, Alava.
 Quintanilla de la Ribera, concejo español del municipio de Ribera Baja, Alava.

En Portugal 
 Quintanilla, localidad portuguesa del municipio de Braganza.

Personas 
 Alonso de Quintanilla, 1420-1500, político y estadista español.
 Carmen de la Quintanilla, 1793-1867, patriota argentina de origen español.
 Antonio de Quintanilla y Santiago, 1787-1863, militar español destinado en Chile.
 Eugenio Fernández Quintanilla, 1887-1932, arquitecto español.
 Jaime Quintanilla Martínez, 1898-1936, médico, escritor y político español.
 Eleuterio Quintanilla, 1886-1966, anarquista y pedagogo asturiano.
 José Antonio Quintanilla, 1947-1977, futbolista salvadoreño.